Teniers ist der Familienname folgender Personen:

Abraham Teniers (1629–1670), flämischer Maler

Guillaume-Albert Teniers (1748–1820), flämischer Violinist und Komponist